Alberto Arvizu (nacido el 9 de febrero de 1983 en Tepic, Nayarit) fue un futbolista mexicano que jugaba en la posición de mediocampista.

Futbolistas de Nayarit

Futbolistas de los Tiburones Rojos de Veracruz